Fatehgarh (kantonnement), een kantonnement in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Fatehgarh (stad), de hoofdstad van het Indiase district Farrukhabad